Zu den Strecken des Fahrplanfelds 355 (Payerne–Murten/Morat–Kerzers–Bern) siehe:

 Bahnstrecke Bern–Neuenburg (Kerzers–Bern)
 Broyelinie (Payerne–Murten/Morat–Kerzers)

300…